Parlementsgebouw (Bern)
 Parlementsgebouw (Hongarije)
 Parlementsgebouw (Bangladesh)
 Parlementsgebouw (Wenen)

 Brussels Parlementsgebouw
 Paleis der Natie, federaal parlementsgebouw van België
 Vlaams Parlementsgebouw
 Hôtel de Ligne, parlementsgebouw van het Parlement van de Franse Gemeenschap van België